DiCamillo ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon DiCamillo (* 1976), US-amerikanischer Fernsehmoderator
 Kate DiCamillo (* 1964), US-amerikanische Schriftstellerin